Пістун — українське прізвище.

 Пістун Андрій Ігорович (1976) — Заслужений тренер України з вільної боротьби
 Пістун Євген Павлович (1942) — Голова правління ЗАТ «Інститут енергоаудиту та обліку енергоносіїв», завідувач кафедри автоматизації теплових і хімічних процесів Національного університету «Львівська політехніка», доктор технічних наук, професор
 Пістун Ігор Павлович (1947–2013) — український науковець і педагог, автор книжок з охорони праці та безпеки життєдіяльності
 Пістун Микола Данилович (1933) — український географ, заслужений працівник народної освіти України, академік АН ВШ України

українські прізвища